FC St. Gallen is een Zwitserse voetbalclub, opgericht in 1879. De club is met voorsprong de oudste nog bestaande voetbalclub van Zwitserland, de volgende is Grasshopper-Club Zürich uit 1886. De groen-witten kennen een lange geschiedenis in de Super League.

Geschiedenis
In 1896 sloot FC Viktor St. Gallen zich bij de club aan en twee jaar later fuseerde de club met FC Phönix St. Gallen en werd zo Vereinigte FC St. Gallen. In het seizoen 1899/1900 werd voor de eerste keer in de hoogste klasse gespeeld in de oostelijke groep, de werd club laatste. Het volgende jaar namen de groen-witten niet aan de competitie deel. In 1901/02 werd de club derde en op 17 maart 1902 speelde men zijn eerste internationale wedstrijd tegen Alemannia Karlsruhe, het werd 26-0. In het seizoen 1902/03 werd de club tweede, tijdens dat seizoen werd de naam ook weer gewoon in FC St. Gallen veranderd.

Het volgend seizoen werd de club winnaar van de Gruppe Ost en ging zo naar de eindronde met Servette en Old Boys, toen behaalde FC St. Gallen zijn eerste titel.

De club degradeerde in 1932, maar kon na enkele seizoenen terugkeren. De eerste bekerfinale werd in 1945 bereikt, maar werd verloren van BSC Young Boys Bern.

In de jaren 50 en 60 speelde de club in de lagere klassen, terwijl stadsgenoot en rivaal Brühl St. Gallen het toen beter deed. In 1968 maakte de club zijn rentree in de hoogste klasse en een jaar later volgde de eerste en enige bekerwinst. De groen-witten wonnen de inmiddels niet meer bestaande Ligabeker in 1978 en een jaar later toen de club honderd jaar werd eindigde FC St. Gallen vierde in de competitie, het beste resultaat sinds jaren.

FC St. Gallen nam deel aan de UEFA Cup in 1985 en kon thuis Inter Milan in bedwang houden (0-0). De Chileense topspeler Iván Zamorano kwam in '88 naar de club en werd topscorer, omdat het financieel niet meer haalbaar was, werd de speler in 1990 aan FC Sevilla verkocht met een toenmalige recordtransfersom.

In 2000 werd FC St. Gallen onverwachts na 96 jaar weer eens kampioen van Zwitserland. Dat gebeurde onder leiding van trainer-coach Marcel Koller. De Ghanees Charles Amoah werd dat seizoen topscorer met 25 treffers. In de kwalificatie voor de Champions League werd vervolgens van het Turkse Galatasaray verloren, maar de club kwam in het 'vangnet' UEFA Cup terecht en versloeg daarin het grote Chelsea. In de volgende ronde werd FC St. Gallen uitgeschakeld door Club Brugge.

Een jaar later werd de derde plaats behaald in de competitie en ondanks een winst in de UEFA Cup tegen SC Freiburg werd de club uitgeschakeld.

Stadion
Na decennialang in het Espenmoos Stadion te hebben gespeeld, betrok FC St. Gallen in 2008 de AFG Arena. Het is een van de grootste stadions van Zwitserland, er kunnen bijna twintig duizend toeschouwers in plaatsnemen. De club behaalt na recordkampioen FC Basel en BSC Young Boys de hoogste toeschouwersaantallen in de Super League.

Erelijst 
 Landskampioen
1904, 2000

 Zwitserse beker
Winnaar: 1969
Finalist: 1945, 1977, 1998, 2021, 2022

Eindklasseringen 

Tot 2003 stonden de hoogste twee divisies bekend als Nationalliga A en B. De Promotion League stond tot 2014 bekend als 1. Liga.

Resultaten per seizoen

FC St. Gallen in Europa 

FC St. Gallen speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (1x)
2000/01
 Europa League (3x)
2013/14, 2018/19, 2020/21
 Europacup II (1x)
1969/70
 UEFA Cup (4x)
1983/84, 1985/86, 2000/01, 2001/02
 Intertoto Cup (3x)
1998, 2002, 2007

Bekende (oud-)spelers/Coaches 
  Tim Bakens
  José Cardozo
  Cedric Itten
   Mijat Marić
   Gordan Vidović
  Beat Sutter
  Stefan Wolfn
  Iván Zamorano
  Werner Zünd

Internationals 
De navolgende voetballers kwamen als speler van FC St. Gallen uit voor een Europees vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Manfred Braschler degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC St. Gallen in totaal 22 keer uit voor het Zwitserse nationale elftal.

Externe link 
 FC St. Gallen Officiële website

 
Zwitserse voetbalclub